The Longest Day (boek), een boek van Cornelius Ryan uit 1959.
The Longest Day (film), een oorlogsfilm uit 1962.
The Longest Day (spel), een oorlogsspel uit 1980.
The Longest Day (race), een 24 uur durende sportrace